Sovjetunionens landslag i basket kan syfta på:

Sovjetunionens damlandslag i basket
Sovjetunionens herrlandslag i basket